Anna von Sachsen-Lauenburg ist der Name folgender Personen:
* Anna Elisabeth von Sachsen-Lauenburg (1624–1688), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg und Landgräfin von Hessen-Homburg
 Anna Maria Franziska von Sachsen-Lauenburg (1672–1741), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg, Pfalzgräfin von Neuburg und Großherzogin der Toskana